Il K-1 Oceania MAX 2001 è stato un torneo di kickboxing organizzato dalla K-1 e disputatosi l'11 novembre 2001 a Melbourne.

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
K-1 Oceania MAX 2001 su k-1sport.de

Competizioni di kickboxing

en:K-1 Oceania MAX 2001